Китайська Народна Республіка на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли чотириста шість спортсменів у тридцятьох видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
 Національний олімпійський комітет Китаю  

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020